Лукас Озиандер Старший () (16 декабря 1534 — 17 сентября 1604) — пастор Евангелической церкви в Вюртемберге и церковный композитор. Сын реформатора Андреаса Озиандера.

Биография 
Первоначально обучался в школе в Нюрнберге, а затем в университете Кёнигсберга (Пруссия). В 1555 возведен в сан диакона в Геппингене, в 1557 в сан пастора и суперинтендента в Блаубойрене и Штутгарте. С 1569 — придворный проповедник и член консистории в Вюртемберге. В том же году он переложил на музыку псалмы Зигмунда Хеммеля. Позже он стал прелатом в Адельберге и проповедником в Эслингене / Неккаре.

В 1580 году перевёл с немецкого языка на латинский «Формулу Согласия».

Благодаря своим познаниями как в теологии, так и в музыке, Лукас Озиандер в 1583 создал первый вюртембергский сборник церковных гимнов и сделал их обработку, чтобы при богослужении община могла совместно исполнять их под музыку. Он же наиболее вероятный автор церковного хорала Бог Отец, Господь, мы благодарим Тебя (), входящий в число наиболее известных лютеранских гимнов.

Примечания

Ссылки 

Лютеранские теологи
Религиозные деятели времён Реформации